Avit est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Avit est un prénom masculin peu usité.

Les Avit sont fêtés le 5 février, en mémoire de l'un des saints chrétiens ayant porté ce nom.

Avit peut être aussi un patronyme

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique du décès :
 Avit de Rouen († 325), ou Avidien, évêque de Rouen, souscrivit au premier concile des Gaules à Arles en 314 ; fêté le 2 décembre.
 Avit du Périgord († 570), soldat de l'armée wisigothe, devenu ermite dans le Périgord ; fêté le 22 mars.
 Avit de Vienne (° vers 450 - † vers 525), le plus célèbre, fils du sénateur et évêque Hésychius/Isice, élu évêque métropolitain de Vienne vers 475 ; fêté le 5 février.
 Avit de Micy (+ ?) ou Ajout ou Adjutus ou Avitus, higoumène (abbé) de l'abbaye Saint-Mesmin de Micy dans l'Orléanais ; fêté le 19 décembre. C'est sans doute le même qui est Avit de Micy (+ 527 ou 530), ou Avy, troisième abbé de Micy-Saint-Mesmin ; fêté le 17 juin.
 Avit de Clermont († vers 595), évêque de Clermont, fêté le 21 août.
 Avit II de Clermont, évêque de Clermont de 676 à 691.

Une Chaire de Saint-Avit, en fait un monument mégalithique, existe à Plouguernével (Côtes-d'Armor), sans qu'on sache précisément à quel saint Avit elle correspond.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme

Références